Cayo Lelio puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Cayo Lelio (cónsul 190 a. C.).— Cónsul en el año 190 a. C.
 Cayo Lelio Sapiens.— Cónsul en el año 140 a. C.